Camperdown – città australiana nello stato del Victoria.
 Camperdown - sobborgo di Sydney
 Camperdown - villaggio nella contea metropolitana di Tyne and Wear.
 Camperdown - parco nella città di Dundee
 Camperdown - insediamento nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal